Фёдор Чистяко́в:
 Чистяков, Фёдор Валентинович (род. 1967) — российский рок-музыкант, лидер рок-группы «Ноль».
 Чистяков, Фёдор Фёдорович (1922—1942) — младший лейтенант РККА, герой Великой Отечественной войны, безуспешно представлялся командованием к званию Героя Советского Союза.